Паюсово — название населённых пунктов в России:

 Паюсово — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Паюсово — село в Орловском районе Орловской области.